Loevinger peut faire référence à :

  (1918-2008), psychologue
  (1913-2004), juriste